Ага́цци ()— итальянская фамилия.

 Агацци, Джанкарло (1932—1995) — итальянский хоккеист.
 Агацци, Микаэль (род. 1984) — итальянский футболист, вратарь «Кальяри».
 Агацци, Эвандро (род. 1934) — итальянский философ и профессор Университета Генуи.
  (род. 1993) — итальянский футболист.
  (род. 1949) — боливийский режиссёр и сценарист итальянского происхождения.